Single
 „Alive” – singel Jennifer Lopez
 „Alive” – singel Pearl Jam
 „Alive” – singel P.O.D.
 „Alive” – singel Sonique
 „Alive” – singel promocyjny The Black Eyed Peas
 „Alive” – singel Sii
 „Alive” – singel Lost Frequencies

 Albumy muzyczne
 Alive! – album grupy Turbo
 Alive! – album grupy muzycznej KISS
 Alive – album Kate Ryan
 Alive – album DVD grupy muzycznej Meshuggah 
 Alive – koreański minialbum Big Bangu
 Alive – japoński album Big Bangu
 Alive – album Jessie J
 Alive – album koncertowy Diary of Dreams

Zobacz też